Международная азиатская сеть (Asian Highway — AH) — проект стран
Азии и Экономической и социальной комиссии ООН по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, который предусматривает улучшение автомагистральной сети в странах Азии.

Общая длина всех маршрутов 141 236 км (2006 год), из них:
 14,4 % — автомагистрали;
 13,5 % — I класс;
 37,0 % — II класс;
 25,8 % — III класс;
 8,7 % — IV и V классы;
 0,7 % — иные.

Первым маршрутом стал AH1, который связал Токио с границей Турции и Болгарии. Он прошёл через Южную и Северную Кореи, Китай и другие страны юго-восточной, центральной и южной Азии. Предполагается, что коридор улучшит торговые связи между восточно-азиатскими странами, Индией и Россией. Для завершения строительства магистрали требуется потратить в 2007 году 25 миллиардов долларов США, ещё 18 миллиардов долларов потребуется на реконструкцию 26 тысяч километров магистрали.

Маршруты

Система нумерации 
 1—9 — основные маршруты;
 10—29, 100—299 — маршруты Юго-Восточной Азии;
 30—39, 300—399 — маршруты Восточной и Северо-Восточной Азии;
 40—59, 400—599 — маршруты Южной Азии;
 60—89, 600—899 — маршруты Северной, Северо-Западной и Центральной Азии.

Основные маршруты 
 (20 557 км) Токио — Осака — Пусан — Сеул — Пхеньян — Шэньян — Пекин — Сянган — Ханой — Пномпень — Бангкок — Рангун — Мандалай — Дакка — Нью-Дели — Исламабад — Кабул — Тегеран — Анкара — Стамбул — граница с Болгарией;

 (13 177 км) Хосрави (Иран) — Тегеран — Кветта (Пакистан) — Нью-Дели — Дакка — Мандалай — Бангкок — Куала-Лумпур — Сингапур — Джакарта — Денпасар;

 (7 331 км) Улан-Удэ — Улан-Батор — Пекин — Тангу; Шанхай — Чианг-Рай;

 (6 024 км) Новосибирск — Бийск — Ярантай (Монголия); Урумчи — Исламабад — Карачи;

 (10 380 км) Шанхай — Урумчи — Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Ашхабад — Туркменбаши — Баку — Тбилиси — граница Турции и Болгарии

 (10 475 км) граница с Белоруссией — Москва — Самара — Уфа — Челябинск — Петропавловск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — Борзя — Харбин — Уссурийск — Владивосток, — Находка — Пусан;

 (5 868 км) Екатеринбург — Челябинск — Костанай — Астана — Караганда — Кара-Куль — Джалал-Абад — Душанбе — Кабул — Карачи;

 (4 718 км) граница с Финляндией — Санкт-Петербург — Москва — Волгоград — Астрахань — Кизляр — Махачкала — Дербент — Баку — Тегеран — Бандар-Емам (Иран).

 (9 222 км): Санкт-Петербург, Россия — Ляньюньган, Китай

 : Санкт-Петербург — Москва — Ульяновск — Тольятти — Самара — Оренбург — Сагарчин — 
 : Жайсан — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Алма-Ата —
 : Хоргос — Урумчи — Ляньюньган

Маршруты Юго-Восточной Азии 
 (3 517 км) Лаоаг (Филиппины) — Манила — Замбоанга (Филиппины).

Маршруты Северной и Северо-Восточной Азии 
 (2 739 км) Чита — Сковородино — Белогорск — Хабаровск — Уссурийск;

 (1 595 км) Белогорск — Благовещенск — Хэйхэ — Харбин — Шэньян — Далянь;

 (3 748 км) Сонбонг (Северная Корея) — Чаньчжун (Китай) — Улан-Батор — Кобдо;

 (575 км) Харбин — Тунцзян (Китай).

Маршруты Южной Азии 
 (3 024 км) Агра — Нагпур — Коломбо — Матара (Шри-Ланка);

 (1 км) Пхунчолинг — граница между Бутаном и Индией.

Маршруты Северной, Северо-Западной и Центральной Азии 
 (2 158 км) Омск — Павлодар — Семей — Талдыкорган — Алма-Ата — Бурубай (Казахстан);

 (1 666 км) Петропавловск — Астана — Павлодар — Семей — Рубцовск — Барнаул.

Ссылки 

 Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог. Заключено в г. Бангкоке 18.11.2003

См. также 
 Официальная страница AH (англ.)
 Карта маршрутов AH
 Список европейских автомобильных маршрутов
 Автомобильные дороги федерального значения Российской Федерации
 Трансазиатская железная дорога

Международные сети автомобильных дорог
Списки дорог
Автомобильный транспорт
Транспорт в Азии